La Princesa Sofía es un personaje ficticio y es la principal protagonista de la serie Princesita Sofía.

Historia 
Sofía es una niña de origen plebeyo, hasta que el rey del reino de donde vive se enamora de su madre. Sofía se entera de que ser princesa no es tan fácil, y debe aprender a comportarse como le diga su corazón. Es una niña hermosa con el cabello castaño y ondulado. Tiene ojos azules muy grandes y piel clara. Su vestido es de color morado y lleva sobre su ondulada melena una corona de cristal. Alrededor de su cuello, usa un amuleto que le regaló su padre al momento de llegar al palacio real, llamado el Amuleto de Avalor, que le otorga un poder distinto cada vez que realiza acciones buenas, como por ejemplo hablar con animales, pero cuando realiza malas acciones sucede algo malo.

Descripción 
Sofía es una muy buena princesa que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Es respetuosa con sus familiares lo que hace que promueva el respeto . Algunos ejemplos de su amabilidad es la ayuda que ofreció a la Princesa Vivian con su timidez, y cuando ayudó a su mago real, Cedric a tener la varita familiar y lo ayudó a demostrar a todos que es un gran mago. Es muy comprensiva y generosa. Tiene una relación muy buena con su hermanastro el Príncipe James y una relación muy agradable con la Princesa Amber, las mejores amigas de esta son: la Princesa Hildegard y la Princesa Cleo. Sus mejores amigas del pueblo son , Jade y Rubí. Sofía tiene un amuleto mágico que le permite hacer muchas cosas.

Familia de la serie 
 Miranda (madre de Sofía en la serie): La Reina Miranda es un personaje de la serie La princesa Sofía. Miranda es una mujer cariñosa, que ama profundamente a su hija Sofía. Miranda estaba muy emocionada de volverse la madre de James y Amber. Ella le da consejos a Sofía para que se esfuerce y luche por sus sueños, lograr lo que ella desee y esté orgullosa de sí misma. Así mismo le enseñó la importancia de las promesas.

 Roland (padre): El Rey Roland II es un personaje de la serie La princesa Sofía. Es amable y acogedor. Se caracteriza por fijarse en el interior de las personas y por eso se casó con Miranda, por amor verdadero. Roland puede ser dominante y autoritario. Muchas veces las órdenes las da de manera impasible, pero también cuenta con un gran sentido del humor. 

 Amber (hermana mayor): La Princesa Amber es un personaje de la serie La princesa Sofía. En un principio, la Princesa Amber era envidiosa, vanidosa, intolerante y cruel con su hermanastra Sofía. Pero después de cometer varios errores, comienza a ser cada vez más responsable, amable y una buena hermana con ella. Amber aprecia mucho a su hermano gemelo James, pero también cree que es muy irresponsable por sus actos. A ella no le gusta equivocarse, le gusta tener siempre la razón. Le gusta ser la más popular y no le gustan las ranas. Aunque es un poco arrogante y vanidosa, tiene gran admiración por su padre el Rey Roland.

 James (hermano): El Príncipe James es un personaje de la serie La Princesita Sofía. James es generoso y es muy amable. Es muy híperactivo y en ocasiones pierde el control de la situación. James también tiene la mala costumbre de desobedecer las reglas y trata de esconder sus maldades para no ser castigado.

 Duquesa Matilda (tía): La Duquesa Matilda o La Tía Tilly es un personaje de la serie La princesa Sofía. Es la hermana mayor del Rey Roland II. A pesar de ser una duquesa, a ella le apasiona hornear pasteles de manzana y correr aventuras. Tiene una bolsa de alfombra que es mágica y contiene varios objetos también mágicos y otros comunes y corrientes. Para Amber y James es muy aburrida, y siempre les comenta lo bonitos que eran de pequeños apretándoles las mejillas.

Amigos 
 Clover: Es un personaje de la serie  La Princesita Sofía. Clover es la mascota de Sofía,es gracioso y a veces un poco mal educado,es el mejor amigo de Sofía.

 Cedric, el Sensacional: Es un personaje de la serie  La Princesita Sofía. Es el mago real y uno de los enemigos de la Princesa Sofía en la primera temporada,Sofia inocentemente no se daba cuenta de su maldad. el quiere apoderarse del reino con el amuleto de Sofía,pero en el fondo demuestra que no es malo, tiene buen corazón, y lo que realmente quiere es ser respetado y que todos aprecien sus trucos de magia y que lo consideren un gran mago cuando era niño su hermana sufrió un accidente durante un truco que ella estropeó culpando a su hermano también toda su vida paso a la sombra de su padre goodwind el grande quien no lo consideraba lo suficientemente bueno esto y el hecho de que de pequeño sufrió burlas e insultos ya sea de magos o seres humanos lo convirtieron en una persona oscura y solitaria es por eso que cuando conoció a Sofía Quién es un polo totalmente opuesto a él ya que es una persona que es amada por todo el mundo, al mostrarle amor y respeto a él prácticamente le dio un shock nervioso, al ser ella la primera persona que le muestra cariño y le admira,cedric tiene una cierta particularidad con el Príncipe Hans(frozen)quien al lado de la princesa Anna Parecía un tipo dulce amable y bondadoso, pero con el paso del tiempo demostró su verdadera personalidad la de un sujeto egoísta, manipulador,cruel y despiadado,cedric en cambio, siempre pareció un hechicero malvado, perverso y oscuro pero al lado del amor de Sofía se vio que su verdadero rostro era el de un hombre bueno, un hermano y tio amoroso, buen hijo y un caballero respetable.

 Robin y Mia: Son personajes de la serie La Princesita Sofía. Mia es un pájaro pequeño con las alas azules y el cuerpo blanco, y Robin es un pájaro de color rojo claro y oscuro.

 Hildegard: Es un personaje de la serie La Princesita Sofía. Es una de las amigas de Amber y también de Sofía, y se caracteriza por ser cursi, egocéntrica vanidosa y "sería" es la mejor amiga de Amber

 Cleo: Es un personaje de la serie La Princesita Sofía. Es una princesa y amiga de Amber y de Sofía, su rasgo más característico es que es buena con las personas del pueblo, y además siempre sigue a Hildegard.

 Zandar: Es un personaje de la serie La Princesita Sofía. Es el príncipe del Reino de Tangu y es el mejor amigo de James.

También es amiga de las populares Princesas Disney: Cenicienta, Ariel , Jasmín , Mulan, Princesa Aurora, Rapunzel, Mérida, Blancanieves (Disney)  y Bella.

Otros amigos son: Flora, Fauna y Primavera, Minimus, Vivian, Jade y Rubí, Crackle, Baileywick, Oona y Cora.

Enemigos 
 Wormwood: Es un personaje de la serie La princesa Sofía. Es el cuervo mascota de Cédric y siempre está junto a él. A diferencia de Cédric, Wormwood es malo.

 Hugo: El Príncipe Hugo es un personaje de la serie La princesa Sofía. Debido a su éxito como corredor, Hugo es muy poco cordial con Sofía y es egoísta. Se burla de ella y James creyendo que perderán si se enfrentan contra él; aunque se vuelven algo cercanos cuando Sofía ayuda a Hugo en un episodio dejando el miedo de que se enterasen* de su gusto por el patinaje mágico

El hada Ortiga:es un hada malvada que al principió fue invitada para dar una clase de jardinería,pero en realidad todo fue una trampa y trato de robar el libro de las hadas, pero fue detenida por Sofia,james,y Desmon.En la Segunda temporada Trato de robar el amuleto de avalor,disfrazada de una hechicera real llamada "Sashie",(que terminó por humillar a Cedric), para engañar a Sofia,y a su familia,Estos últimos si cayeron en su trampa,pero para su desgracia,Sofia,(quien era su objetivo),no fue atraída por el engaño,(ya que tenía un mal presentimiento sobre ella) y la descubrió,y fue derrotada por Cedric.

El príncipe Roderick:Es un malvado príncipe muy egocéntrico,y con un gran Ego,tuvo en cautiverio a maximus, el hermano de minimus,fue el objetivo a vencer de Sofia en su primera historia de la Biblioteca secreta,Sofia fue capaz de vencerle con un simple paraguas.no volvió aparecer desde entonces.Como dato extra,se puede decir que el es el primer enemigo de Sofia,que la amenazó de muerte.

Los bromistas de la escuela de magos:Son unos traviesos aprendices de magos de la escuela de magos que trataron de hacer una muy peligrosa broma pesada a la escuela de príncipes y princesas:El cual consistía de hacer burbujas gigantes que eleven la escuela al cielo,para que los alumnos de la escuela de magos lo vean,fueron derrotados (pero con dificultad) por Sofia y sus amigos gracias a las enseñanzas de Cedric que les enseñó "el secreto del mago" (el cual es nunca renunciar).

Enlaces externos 
 Disney Wikia
 

Personajes de Disney
Héroes Disney
Princesas ficticias